Potuznik ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Potuznik, österreichischer Musiker
 Heribert Potuznik (1910–1984), österreichischer Maler